Premiul AFI pentru întreaga carieră ( este un premiu acordat de Institutul American de Film începând cu 26 februarie 1973 pentru a recunoaște și a răsplăti actorii a căror carieră în film sau televiziune a contribuit la îmbogățirea culturii americane. Premiul se acordă anual, iar gala este prezentată în general de alți actori sau muzicieni invitați care vorbesc despre cariera și realizările celui care primește premiul.

Câștigători

Note

Legături externe 
 Site oficial

 
Premii cinematografice americane
Premii pentru întreaga carieră
!